Toleranciadíj (1992–2003) az Autonómia Alapítvány által létrehozott díj, pályázati úton a nyomtatásban megjelent, a televíziókban, a rádiókban sugárzott művek alkotói kaptak
Toleranciadíj (1998–) a Debreceni Zsidó Hitközség által alapított kitüntetés a keresztény–zsidó kapcsolatok ápolásáért

Hasonló
Magyar Toleranciadíj (2010–) Rási Zoltán Zsolt által alapított díj, amit a hazai élet civil és ismert emberei kapnak toleranciájukért, a kisebbségek, másság támogatásáért, elfogadásáért

Jegyzetek